

Височани — село в складі Борисовського району Мінської області.
 Височани — село в складі Ліозненського району Вітебської області.

Височани — лемківське село на Закерзонні — в Команчанській гміні Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства.

Височани — село в окрузі Бановце над Бебравоу Тренчинського краю.

Височани — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Дубровачко Примор'є.

Височани — село в окрузі Бланско, Південноморавський край.
 Височани — село в окрузі Зноймо, Південноморавський край.
 Височани — міська частина Праги.
 Височани — село в окрузі Хомутов, Устецький край.